O Colégio Brasileiro de Poetas foi um grupo literário iniciado por Aristides Theodoro, Castelo Hansen, Moysés Amaro Dalva e Nelson Bergamasch que surgiu nos anos 70, na cidade de Mauá, estado de São Paulo.

Mais tarde ingressaram neste grupo os poetas Antenor Ferreira de Lima, Léa Aparecida de Oliveira, Josias Ramos, Iracema M. Régis, Valmir do Carmo Meira, Edson Bueno de Camargo, O.T.Velho, etc…

Alguns integrantes deste grupo criaram como selo editorial a Edições Mariposa e foi responsável pela edição de 4 antologias de conteúdo poético (Antologia poética, edição mimeografada, 1977, 10 Poetas em Busca de Um leitor, 1977, Revoada de Pássaros Negros e Útero da América, 1982).

Após a extinção dessa agremiação literária nos anos 80, surgiu (entre outros) o grupo de poetas (em plena atividade) Taba de Corumbê, com alguns remanescentes do anterior.

 Manifestações Literárias em Mauá
 Semanário A Voz de Mauá

Poetas do estado de São Paulo
Contistas do Brasil
Ensaístas do Brasil
Literatura do Brasil